Unterseeboot 50 ou U-50 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 50, de type U 43, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le ou après le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-50, un sous-marin de type UB III lancé en 1917 et qui s'est rendu le ; et démoli à Swansea en 1922.
UC-50, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été porté disparu après le .
L'Unterseeboot 50, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930